

Sigle 
 EverQuest
 Esperto Qualificato
 EQualizzatore

Codici 
 EQ – codice vettore IATA di TAME
 EQ – codice ISO 3166-2:DC di Équateur Province (Repubblica Democratica del Congo)